Адриан Михай Йенчи (; 15 марта 1975, Пьятра-Нямц) — румынский футбольный защитник и тренер. Выступал за румынские клубы «Чахлэул», «Четатя», «Рапид», играл также за российский «Спартак», кипрский «Аполлон» и австрийский «Капфенберг». За национальную сборную Румынии провёл 30 матчей и забил 1 мяч.

В апреле 2009 года Адриан был временно назначен главным тренером бухарестского «Рапида», и возглавлял команду до приглашения Николае Манеа.

Достижения 
 Чемпион Румынии (2003).
 Обладатель Кубка Румынии (1998, 2002).
 Серебряный призёр чемпионата России 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на www.romaniansoccer.ro

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Чахлэул»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна
Игроки ФК «Тыргу-Муреш»
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Волунтари»
Тренеры ФК «Пандурий»
Тренеры ФК «Рапид» Бухарест